Ас-Суфи:

Персоналии
 Абдуррахман ас-Суфи — знаменитый персидский астроном и математик.
 Джабир ибн Хайян ас-Суфи (721—815) — знаменитый арабский алхимик, врач, фармацевт, математик и астроном.
 Ахмед ибн Вахшия аc-Суфи (ок. IX—X) — набатейский арабский писатель, алхимик, специалист по сельскому хозяйству, египтолог.
 Хусейн Суфи (умер в 1372) — правитель Хорезма в 1360-е годы.
 Сулейман Суфи — правитель северо-восточной части Хорезма в 1380-е годы.
 Юсуф Суфи — правитель Хорезма в 1380-е годы.
 Суфи Аллаяр (1644—1721) — узбекский поэт, философ, представитель суфийского учения в Мавераннахре.
 Суфи, Махмуд (1971—2019) — катарский футболист.
 Абдулькадыр ас-Суфи (род. 1930) — наставник тариката Шазилия-Даркавия, основатель Всемирного движения Мурабитун.

Прочее
 Ас-Суфи (лунный кратер) — ударный кратер, расположенный в южной материковой части видимой стороны Луны, назван в честь Абдуррахмана ас-Суфи.
 Ахунбабаев (до 1975 г. — Суфи-Кишлак) — город и центр Джалалкудукского района, расположенный на территории Джалакудукского района (Андижанская область, Узбекистан).
 Суфи-Курган — посёлок на востоке Алайской долины в Алайском районе Ошской области Киргизии.